Молодёжная сборная США по хоккею с шайбой представляет США на ежегодном чемпионате мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, проводимом в декабре и январе.

История

Финляндия 2004 
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2004
Победив сборную Канады, хоккеисты сборной США завоевали первый титул чемпионов мира.

Канада 2010 
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2010
В финальном матче против фаворита и команды хозяина чемпионата — сборной Канады, сборная США в овертайме одержала победу и во второй раз стала чемпионом соревнований.

Россия 2013 
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013
В финальном матче сборная США одержала уверенную победу над сборной Швеции — действующим чемпионом и в третий раз за всю историю проведения соревнований стала чемпионом.

Швеция 2014 
В четвертьфинальном матче сборная США, действующий чемпион мира на тот момент, уступила команде России и осталась за чертой призёров.

Канада 2017 
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017
В финальном матче сборная США переиграла команду Канады со счетом 5:4.

Канада 2021 
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2021
В финальном матче сборная США обыграла сборную Канады - действующего лидера на этом чемпионате (6 побед подряд) со счетом 2:0.
Став чемпионами мира в пятый раз.

Примечания 

Сборная США по хоккею с шайбой